Изгнанники:
 «Изгнанники» () — фильм в жанре роуд-муви французского режиссёра Тони Гатлифа, 2004.
 «Изгнанники» () — британский исторический телесериал, 2015.
 «Изгнанники» () — историко-приключенческий роман Артура Конан Дойла, впервые опубликованный в 1892 году.
  () — команда супергероев Marvel Comics.

См. также 
 Изгнанник